Spice World може значити:

 Spiceworld — альбом гурту «Spice Girls».
 Spiceworld Tour — тур у підтримку альбому
 Spice World — відеогра.